Résultats détaillés de l'édition 2007 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie International Series Gold, s'est tenue du 19 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Tommy Haas remporte le tournoi en simple pour la  en battant en finale Andy Roddick. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Eric Butorac et Jamie Murray s'imposent en finale face à Julian Knowle et Jürgen Melzer. Il s'agit de leur  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2007) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en février 2007